Masters 2020 (ang: 2020 Dafabet Masters) – nierankingowy, zaproszeniowy turniej snookerowy. Rozegrany został w Alexandra Palace w Londynie (Anglia) w dniach 12–19 stycznia 2020 roku. Była to 46. edycja tego turnieju.

Obrońcą tytułu jest Anglik, Judd Trump.

W turnieju nie weźmie udziału zajmujący trzecie miejsce w światowym rankingu Ronnie O’Sullivan, jego miejsce zajął siedemnasty na liście rankingowej Ali Carter.

Nagrody 
Zwycięzca: 250 000 £
II Miejsce: 100 000 £
Półfinalista: 60 000 £
Ćwierćfinalista: 30 000 £
Runda 1: 15 000 £

Najwyższy break turnieju: 15 000 £

Łączna pula nagród: 725 000 £

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe 
 144, 131, 121  David Gilbert
 140  John Higgins
 139  Kyren Wilson
 136  Neil Robertson
 135  Ding Junhui
 133, 126  Allister Carter
 128, 119, 116  Judd Trump
 120, 110, 105  Shaun Murphy
 109  Stuart Bingham
 105  Stephen Maguire
 101  Barry Hawkins

Linki zewnętrzne 
 Masters 2020 w serwisie snookerworld.pl
 Oficjalna strona turnieju
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Przypisy 

Masters
2020 w Anglii
2020 w snookerze